ONP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Newport (Oregon), Stati Uniti